Меньє́ () — французьке прізвище і топонім.

Прізвище 
 Константен Меньє (, ; 1831–1905) — бельгійський скульптор і живописець.
 Лоран Меньє (; 1979) — французький хокеїст, центральний нападник.
 Томас Меньє (; 1991) — бельгійський футболіст, правий захисник.

Топонім

Меньє () — муніципалітет у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Меньє () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Меньє () — муніципалітет у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Меньє () — муніципалітет у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта.

 Сен-Меньє () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом.
 Меньє-ле-Віконт — колишній муніципалітет у департаменті Мен і Луара

Меньє — громада в кантоні Женева

Інше 
 10079 Меньє (10079 Meunier) — астероїд головного поясу, відкритий 2 грудня 1989 року.

Французькі прізвища